DST kan avse:
 Digitalisering av det svenska trycket, en verksamhet som bedrivs av svenska forskningsbibliotek
 Direction de la surveillance du territoire, en fransk underrättelsetjänst
 DST, Daylight Saving Time, se Sommartid